Лобойковка () — село,
Лобойковский сельский совет,
Петриковский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1223781701. Население по переписи 2001 года составляло 3047 человек.

Является административным центром Лобойковского сельского совета, в который не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Лобойковка находится в 3-х км от левого берега реки Орель,
выше по течению примыкает село Малая Петриковка,
ниже по течению на расстоянии в 4 км расположено село Баловка (Днепровский район),
на противоположном берегу — село Елизаветовка.
В селе и вокруг него много озёр — остатки старого русла реки Орель.
К селу примыкает большой массив прудов рыбного хозяйства (~1000 га).
Через село проходят автомобильные дороги  и .

История 
 Временем основания села Лобойковка считается XVIII век. Первым поселенцем в степях Петриковки была семья Лобойко. По прозвищу первого поселенца и было названо поселение Лобойковка.
 В 1793 году Лобойковка входила в состав Петриковки.
 В 1870 году открылась первая церковь и церковно-приходская школа, В 1912 году — семилетняя школа.
 В 2009 году в селе проживало 3008 человек.

Экономика 
 СООО «Батькивщина».
 СООО «Бильшовик».
 ЧПФ «Орион».
 СООО «Украина-2001».
 ООО НПП «Днепровское».

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Дом культуры.

Примечания